Валерий Кожевников:
 Кожевников, Валерий Александрович — советский вице-адмирал, командующий 4-й флотилией атомных подводных лодок.
 Кожевников, Валерий Владимирович — депутат сената парламента Казахстана I созыва.